Péniche et Peniche peuvent faire référence à :

Transports 
 Péniche, bateau à fond plat.

Toponyme 

 Peniche, ville du Portugal

Patronyme 

 Arturo Peniche (1962-), acteur mexicain ;
 Beatriz Zavala Peniche (1957-), femme politique mexicaine ;
 Brandon Peniche (1987-), acteur mexicain, fils d’Arturo Peniche.

Argot 
 péniche, chaussure trop grande et inconfortable.

Patronyme hispanique